Tokar bezeichnet:

 Tawkar, einen Ort im Bundesstaat al-Bahr al-ahmar im Sudan

Tokar oder Tokár ist der Familienname folgender Personen:

 František Tokár (1925–1993), slowakischer Tischtennisspieler
 Mark Tokar (* 1974), ukrainischer Jazzmusiker
 Norman Tokar (1919–1979), US-amerikanischer Filmregisseur und Schauspieler
 Olena Tokar  (* 1987), ukrainische Opernsängerin

Siehe auch:
 Tokarz